Stadsziekenhuis (Hoorn), voormalig ziekenhuis in Hoorn
 Stadsziekenhuis (Kampen), voormalig ziekenhuis in Kampen
 Stadsziekenhuis (Leeuwarden), voormalig ziekenhuis in Leeuwarden
 Stadsziekenhuis (Purmerend), voormalig ziekenhuis in Purmerend

Ziekenhuis